Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de Harukaze :
 le Harukaze, un destroyer de classe Asakaze en service de 1906 à 1928 ;
 le Harukaze, un destroyer de classe Kamikaze en service de 1923 à 1945 ;
 le Harukaze, un destroyer, navire de tête de sa classe en service de 1956 à 1985.

Harukaze